Тепкин Гавриил Эрдневич (1891, ст. , Сальского округа, , Российская империя — 19 июля 1920, , Мелитопольский уезд, Российская империя) — участник Гражданской войны, полковник, командир 80-го Зюнгарского Калмыцкого конного полка.

Биография 
Гавриил Тепкин родился в 1891 году в Бокшрахинском аймаке Сальского округа в семье донского казака-коннозаводчика Эрдне Тепкина из большого семейного рода Гексляхн (Бокшранхна аамг) кости хо-меркит . Закончив станичное приходское училище, обучался в Новочеркасском реальном училище, после окончания которого поступил в Новочеркасское Казачье военное училище. Перед самым началом Первой мировой войны, в 1914 году, в первом офицерском чине мобилизован в 22-й Донской казачий полк, формируемый в ст. Нижне-Чирской. Взводным офицером 5-й сотни этого полка, он вступил на фронт. Обладал такими отличительными способностями, как аккуратность, знание военного дела, храбрость в боях. Германскую войну он окончил в чине подъесаула на должности полкового адъютанта. После разложения Российской армии, он, в числе немногих офицеров полка, прибыл с полком на Дон.

С приходом большевицкой волны в Сальский округ, он не поддержал новую власть, а присоединился к отрядам генерал-майора В. И. Тапилина. Став командиром сотни 61-го Донского казачьего полка он проделал поход до Сарепты, что у Царицына и обратно, участвуя во всех боях. К весне 1919 года он был старшим адъютантом штаба конной дивизии, к осени начальником штаба отдельной конной бригады в чине полковника.

В январе 1920 года получил командование 80-м Зюнгарским Калмыцким конным полком. За довольно короткий срок он собственным примером, рассудительной храбростью, честностью и строгостью в отношении служебных обязанностей, заставил полк подтянуться и поднять боевой дух бойцов. В бои и атаки, Тепкин, всегда водил полк сам. Все эти качества сильно выделяли его на фоне большинства командиров Гражданской войны. На неоднократный ультиматум красных о капитуляции, он в числе немногих офицеров, вопреки всеобщей панике на Черноморском побережье, отказался сдавать свой полк. В итоге больше месяца полк нес оборону под натиском Красной армии, прикрывая отступающие части Добровольческой армии брошенные командованием на произвол судьбы. В Адлере в числе последних погрузился на корабль, дождавшись погрузки последней сотни снятой с передовой. По случаю прибытия в Крым войск, 80-м Зюнгарским полком во главе с полковником Г.Тепкиным, был дан парад, который принимал генерал Врангель П.Н., т.к. этот полк был единственным в полном боевом вооружении.

Во время Первой мировой войны награжден многими орденами и медалями, в том числе Орден Святого Станислава 3-й степени, Орден Святого Владимира 4-й степени, золотым оружием и многими медалями.

В июле 1920 года, после ночной атаки на Бердянск, он почувствовал себя нездоровым. Однако два дня, больным, водил полк в боях. Приглашенный врач констатировал диагноз — брюшной тиф. После продолжительной болезни, он умер в страшных мучениях.

На Песчанном кладбище () нашел полковник Г. Э. Тепкин место постоянного покоя 19 июля 1920 года, в возрасте 29 лет.

Стих атамана ст. Потаповской Сарана Ремилева памяти полковника Тепкина Г.Э.

Примечания

Литература 
 Балыков С. Сильнее власти: Рассказы и очерки. — М., 2014. — С. 245—253.
 Ремилева Е. «Ойрат-Монголы. Обзор истории европейских калмыков», Германия. 2010 г.
 Алексеева П.Э., Борманджинов А.Э. Об этническом составе донских калмыков. КИГИРАН. Элиста, 1999 год.

Донские калмыки
Донские казаки
Погибшие в Гражданскую войну в России
Персоналии:Русская армия Врангеля‎
Полковники России (Белое движение)‎
Офицеры Донской армии‎
Умершие от брюшного тифа